Brumpt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emile Brumpt
 Émile Josef Alexander Brumpt